Leuten ist der Ortsname von

 Leuten (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Leuten (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Leuten (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Leuthen